Hierba lechera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Calystegia sepium;
 el nombre común de la planta Euphorbia serrata; o
 el nombre común de la planta conocida como Ixbut en Guatemala, que se refiere a la Euphorbia lancifolia.
 El nombre común de la planta '''''Lactuca virosa